Paul Riess oder Paul Rieß ist der Name folgender Personen

* Paul Riess (Maler) (1857–1933), deutscher Maler und Kunsthandwerker
 Paul Rieß (Schriftsteller) (1880–1938), deutscher Mundartschriftsteller